Aitolos () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Aitolos (Sohn des Endymion)
 Aitolos (Sohn des Oxylos)
 Aitolos (Sohn des Amphiktyon)
 Aitolos (Sohn des Oineus)
 Aitolos (Sohn des Ares)